La Vega désigne notamment :

Toponymes

La Vega : une municipalité située dans le département de Cauca.
 La Vega : une municipalité située dans le département de Cundinamarca.

La Vega : l'une des 32 provinces du pays.

La Vega : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de toponyme